Politiek
Cortes Generales, het Spaanse parlement, ook wel Las Cortes genoemd, bestaande uit het Congres van Afgevaardigden en de senaat
Cortes (Spaanse Hofraad), hofraden rondom de Spaanse koningen
Cortes (Portugal), voormalig parlement van Portugal

Geografie
Cortes (Bohol), een gemeente in de Filipijnse provincie Bohol
Cortés (departement), een departement van Honduras
Cortes (Leiria), een plaats in Portugal
Cortes (Madrid), een wijk in de Spaanse hoofdstad Madrid
Cortes (Monção), een plaats in Portugal
Cortes (Navarra), een gemeente in de Spaanse regio Navarra
Cortes (Surigao del Sur), een gemeente in de Filipijnse provincie Surigao del Sur
Cortes de Baza, een gemeente in de Spaanse provincie Granada
Cortes y Graena, een gemeente in de Spaanse provincie Granada
Cortes de la Frontera, een gemeente in de Spaanse provincie Málaga
Pas van Cortés, een bergpas in Mexico
Cortês, gemeente in Brazilië

Personen
Diego Cortés, een Spaanse flamencogitarist
Édouard Cortès, een Franse kunstschilder
Hernán Cortés, een Spaanse ontdekkingsreiziger
Martín Cortés, de naam van twee zonen van Hernán Cortés
Roberto Cortés, een Chileense voetballer

Zie ook 
Cortez (doorverwijspagina)